Tumbledown steht für

Titel:
 Tumbledown (1988), britisches Fernsehspiel
 Tumbledown (2015), Filmtitel
Geografie:
 Tumbledown Mountain, Berg in Maine, USA
Antarktika:
 Tumbledown Cliffs
 Tumbledown Hill
 Tumbledown Mesa